Enric Benavent Benavent (1953) escriptor, traductor i actor valencià.
 Enric Benavent i Rocamora (1837-1901) pedagog i musicòleg català.